Salers kan betrekking hebben op:
Salers (Cantal), een plaats en gemeente in het Franse departement Cantal
Kanton Salers, een kanton in het departement Cantal
Salers (kaas), een kaas afkomstig uit de omgeving van de plaats Salers
Salers (rund), een runderras